Авдо́нін — російське прізвище, яке утворене від церковного чоловічого імені Овдій.

Походження 

Основою прізвища послужило церковне ім'я Овдій. Авдоня — одна з форм імені церковного імені Овдій (рос. Авдий або Авдей), яке в перекладі з давньоєврейської мови перекладається як «служитель Бога», «слуга Бога»; в грецькій мові це ім'я мало спохожіе значення: «милозвучна, що говорить»; «Слуга Господній». Тобто, Авдей — це розмовна форма канонічного імені Овдій.

Не виключено, що прізвище може бути утворена від інших канонічних імен — Авда, Авделай, Авдіес, Авдікій, Авдіфакс, Авдіісус, Ардон. Ймовірно також походження прізвища від канонічного імені Євдоким, яке в перекладі з грецького означає «славний».

Це ім'я носив один з 12 малих пророків, який жив, ймовірно, за часів Навуходоносора, сповіщав загибель ідумеян ​​і сумував про загибель Юдеї.

Стародавні слов'яни вірили, що якщо дати дитині ім'я святого або великомученика, то життя його буде світлою, доброю чи важкою, тому що існує незримий зв'язок між ім'ям і долею людини.

Швидше за все, засновник роду Авдоніних був людиною з простого стану. Справа в тому, що прізвища, утворені від повної форми імені, мала в основному соціальна верхівка, знать, сім'ї, що користувалися в певній місцевості великим авторитетом. Таких представників сусіди шанобливо називали повним ім'ям, на відміну від інших станів, що кликали, як правило, зменшувальними, похідними, повсякденними іменами. Ардон, згодом отримав прізвище Авдонін.

Відомі носії 

 Авдонін Захар Тимофійович (1913—1997) — радянський колгоспник, Герой Соціалістичної Праці.
 Авдонін Іван Якович (1931—2009) — народний депутат Російської Федерції (1990—1993);
 Авдонін Микола Сергійович (1903—1979) — радянський агрохімік, академік ВАСГНІЛ.
 Авдонін Олександр Володимирович (нар. 1958) — художній керівник і режисер театру «Ляльки Папи Карло».
 Авдонін Олександр Миколайович (нар. 1932) — радянський геолог і археолог.
 Авдонін Олександр Миколайович (1923—1993) — російський поет.
 Авдонін Сергій Олександрович (нар. 1950 р.) — український господарник.

 Авдоніна Лариса Іванівна (нар. 1951 р.) — лікар-стоматолог, доктор медичних наук (1992), професор (2000).

Примітки